Botrytis, els anamorfs de fongs del gènere Botryotinia
Botrytis cinerea, un fong important en la vinificació
 Botrytis, el grup cultivar de Brassica oleracea